Maksim Andreïevitch Ignatovitch - en  et en anglais  - (né le  à Novossibirsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sibir Novossibirsk, il commence sa carrière dans la Ligue continentale de hockey le  face au HK MVD. Il marque son premier but le  chez le OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Sibir Novossibirsk || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 47|| 4|| 5|| 9|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Sibir Novossibirsk|| KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| rowspan=2|2010-2011 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 28|| 3|| 7|| 10|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Stalnye Lissy || MHL || 13|| 2|| 4|| 6|| 16|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Sibir Novossibirsk || KHL || 13|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kristall Saratov || VHL || 30|| 2|| 3|| 5|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 9|| 0|| 3|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 11|| 3|| 2|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sibir Novossibirsk || KHL || 32|| 0|| 3|| 3|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL || 26|| 0|| 1|| 1|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 10|| 0||0 || 0|| 28|| 15|| 2|| 3|| 5|| 24
|-
| 2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 57|| 6|| 6|| 12|| 66|| 16|| 0|| 2|| 2|| 30
|-
| 2015-2016|| Sibir Novossibirsk || KHL || 58|| 5|| 3|| 8|| 82|| 10|| 0|| 1|| 1|| 45
|-
| 2016-2017|| Sibir Novossibirsk || KHL || 18|| 3|| 4|| 7|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Sibir Novossibirsk || KHL || 48|| 2|| 6|| 8|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Sibir Novossibirsk || KHL || 51|| 1|| 5|| 6|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Sibir Novossibirsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL ||31 || 1 || 4 || 5 ||16 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 21|| 0|| 4|| 4|| 37|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Kristall Saratov
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk